Hulbert peut désigner :

 Hulbert, ville de l'Oklahoma aux États-Unis
 Jack Hulbert (1892–1978), acteur comique britannique

Voir aussi 
 McMath-Hulbert Observatory